Clemente de Schönborn-Wiesentheid (Múnich, 3 de abril de 1905 - Sofía, 30 de agosto de 1944) fue un aristócrata alemán y Oberst en la Luftwaffe, durante la Segunda Guerra Mundial.

Biografía
Clemente fue hijo del conde Clemente Felipe de Schönborn-Wiesentheid (1855-1938) y de la condesa María Rosario de Welczeck (1873-1943), pertenecía a una familia antiguamente soberana y  mediatizada del Sacro Imperio Romano.

Como oficial estuvo activo durante la Segunda Guerra Mundial, llegó al grado de Oberst, el rango de oficial de personal más alto en la Luftwaffe (Wehrmacht), como miembro de la 77.ª Escuadra de Bombardeo en Picado (Sturzkampfgeschwader 77, StG 77) fue comandante de grupo, primero como capitán del 1 de mayo de 1939 al 15 de mayo de 1940 y luego como Mayor del 15 de mayo de 1940  al 20 de julio de 1942; el 21 de julio de 1940 fue condecorado como caballero con la Cruz de Hierro como Mayor y Geschwaderkommodore de la 77.ª Escuadra de Bombardeo en Picado. 

Durante la invasión de las potencias del Eje a Yugoslavia, llamada también "Operación 25"  en la Segunda Guerra Mundial dirigió el Comando Aéreo Arad y la 77.ª Escuadra de Bombardeo en Picado,  solo once días después de iniciada el Ejército Real Yugoslavo se rindió incondicionalmente,  el 11 de octubre de 1941 el rey Miguel I de Rumania le otorgó la cruz de Oficial con espadas de la Orden de la Virtud Aeronáutica por "dirigir las operaciones de la Flotilla en muy buenas condiciones".

Murió en un accidente aéreo en Sofía, el 30 de agosto de 1944. Estaba planeando asistir a una reunión del Estado Mayor cuando su avión se estrelló por razones desconocidas.  Clemente Felipe de Schönborn-Wiesentheid (1855-1938) y de la condesa María Rosario de Welczeck (1873-1943), pertenecía a una familia antiguamente soberana y  mediatizada del Sacro Imperio Romano.

Como oficial estuvo activo durante la Segunda Guerra Mundial, llegó al grado de Oberst, el rango de oficial de personal más alto en la Luftwaffe (Wehrmacht), como miembro de la 77.ª Escuadra de Bombardeo en Picado (Sturzkampfgeschwader 77, StG 77) fue comandante de grupo, primero como capitán del 1 de mayo de 1939 al 15 de mayo de 1940 y luego como Mayor del 15 de mayo de 1940  al 20 de julio de 1942; el 21 de julio de 1940 fue condecorado como caballero con la Cruz de Hierro como Mayor y Geschwaderkommodore de la 77.ª Escuadra de Bombardeo en Picado. 

Durante la invasión de las potencias del Eje a Yugoslavia, llamada también "Operación 25"  en la Segunda Guerra Mundial dirigió el Comando Aéreo Arad y la 77.ª Escuadra de Bombardeo en Picado,  solo once días después de iniciada el Ejército Real Yugoslavo se rindió incondicionalmente,  el 11 de octubre de 1941 el rey Miguel I de Rumania le otorgó la cruz de Oficial con espadas de la Orden de la Virtud Aeronáutica por "dirigir las operaciones de la Flotilla en muy buenas condiciones".

Murió en un accidente aéreo en Sofía, Bulgaria, el 30 de agosto de 1944. Estaba planeando asistir a una reunión del Estado Mayor cuando su avión se estrelló por razones desconocidas.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 20 de abril de 1933 con la condesa María Dorotea Geraldine Juana Clara de Pappenheim (1908-1991) miembro de una antigua familia soberana y mediatizada del Sacro Imperio, hija del conde Sigfrido de Pappenheim (1868-1936) y la condesa Isabel Károlyi de Nagy-Károly (1872-1954), tuvieron cuatro hijos:

 Priscila Irena Francisca Isabel María Bárbara (Múnich, 5 de febrero de 1934 - Hohenems, 31 de mayo de 2019), se casó con el conde Francisco José de Waldburg-Zeil, actual jefe de la casa de Waldburg-Zeil-Hohenems, hijo del conde Jorge de Waldburg-Zeil-Hohenems y de la archiduquesa Isabel Francisca de Austria-Toscana, con descendencia.
 Manfredo Clemente Sigfrido Carlos Teodoro (1935 - 1989).
 Clarisa Rosario Luisa Dorotea (14 de octubre de 1936).
 Francisco Clemente Carlos Alejandro Huberto (3 de octubre de 1939, Breslau), se casó con la princesa Tatiana Constantinovna Gortchakova, hija del príncipe Constantino Alexandrovitch Gortchakov y María Alexandrovna Vyrubova, divorciados. Se casó en segundas nupcias con la princesa Felicitas de Reuss-Köstritz (1946), hija del príncipe Enrique III de Reuss-Köstritz (1919-1993) y de la baronesa Francisca Mayr von Melnhof (1919-1964). La hija de su primer matrimonio, Alejandra se casó con el príncipe Francisco de Borbón-Dos Sicilias, Jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias.

Condecoraciones

 Alemania: Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro (21 de julio de 1940) como Mayor y Geschwaderkommodore de la 77.ª Escuadra de Bombardeo en Picado. 

 Rumania: Oficial con espadas de la Orden de la Virtud Aeronáutica 1930 (11 de octubre de 1941)

Ancestros

Referencias

Condes de Alemania
Fallecidos por accidentes aéreos
Pilotos de la Luftwaffe
Aviadores de la Segunda Guerra Mundial
Condecorados con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro
Nacidos en Múnich
Fallecidos en Sofía